Johann Baptist Strauss ist der Name folgender Personen:

 Johann Baptist Strauss (Vater), bekannt als Johann Strauss (Vater) (1804–1849), österreichischer Kapellmeister und Komponist
 Johann Baptist Strauss (Sohn), bekannt als Johann Strauss (Sohn) (1825–1899), österreichischer Kapellmeister und Komponist